Саркісян () — вірменське прізвище. Утворене від власного імені Саркіс (або Саргіс), що в перекладі з вірменської означає «могутність природи». Відноситься до поширеного типу вірменських прізвищ.

 Саркісян Альберт Володимирович (* 1963) — колишній радянський і вірменський футболіст
 Саркісян Аніта (* 1983) — канадсько-американська феміністка, критик ЗМІ, блогер, публічний промовець
 Саркісян Армен Варданович (* 1953) — прем'єр-міністр Республіки Вірменія з 1996 до 1997, 4-й Президент Вірменії (2018—2022)
 Саркісян Артем Валерійович (? — 2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Саргсян Вазген Завенович (* 1959 — † 1999) — вірменський державний і військовий діяч
 Саркісян Гагік Хореновіч (* 1926 — † 1998) — вірменський історик, академік АН Вірменської РСР
 Саркісян Нарек Альбертович (* 1958) — вірменський архітектор, головний архітектор Єревану з 2011 року
 Саркісян Роза Володимирівна (* 1987) — українська театральна режисерка, кураторка
 Саргсян Серж Азатович (* 1954) — Президент Вірменії з 2008 року
 Саркісян Сос Арташесович (* 1929) — радянський і вірменський актор театру і кіно, Народний артист СРСР
 Саркісян Степан Халатович (* 1962) — радянський борець, чемпіон Європи, призер Олімпійських ігор з вільної боротьби
 Саркісян Тигран Суренович (* 1960) — прем'єр-міністр Республіки Вірменія з 2008 року
 Саркісян Юрій Отеллоєвич (* 1961) — дворазовий чемпіон світу і Європи з важкої атлетики
 Саркісян Тадей Тачатович (* 1923 — † 2010) — радянський і вірменський учений, державний діяч
 Ншан Саркісян — ім'я в миру голови Вірменської Апостольської Церкви у 1995—1999 рр.. Гарегіна I
 Шерілін Саркісян Лап'єр Боно Оллмен — справжнє ім'я американської акторки і співачки Шер

Примітки 

вірменські прізвища